Sendel ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Sendel (1917–1988), deutscher Musiker, Organist, Pianist, Komponist und Arrangeur
 Nathanael Sendel (1686–1757), deutscher Arzt und Naturforscher
 Peter Sendel (* 1972), deutscher Biathlet